Tour du feu (Sopron)
 Tour du feu (Veszprém)